Зверобо́й
 Зверобой — род растений семейства Зверобойные.

В культуре 
 «Зверобой» — роман Джеймса Фенимора Купера 1841 года;
 Зверобой — прозвище Натаниэля Бампо, главного героя серии романов Джеймса Фенимора Купера;
 «Зверобой» — советский фильм 1990 года, экранизация романа;
 «Зверобой» — российский телесериал 2009—2012 годов.
 «Зверобой» — российский сериал 2022 года.
 «Зверобой» - российская рок-группа.

Прочее 
 Зверобой — домашняя заготовка, соус из красного перца с чесноком;
 «Зверобой» — алкогольный напиток, настойка цветущих побегов зверобоя на водке;
 Зверобой — острова в Северном Ледовитом океане;
 Зверобой — прозвище советской самоходно-артиллерийской установки СУ-152.